Ksenia Vitalyevna Perova (; Lesnói, 8 de febrero de 1989) es una arquera rusa. Participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, compitiendo por su país en el evento por equipos femeninos y también compitió en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Trayectoria deportiva 
En los Londres 2012, terminó en quinto lugar en la categoría individual y en cuarto lugar con el equipo femenino de Rusia. En los Río de Janeiro 2016, terminó en el puesto 17 en la categoría individual, pero ganó una medalla de plata en el evento por equipos, y Rusia perdió ante Corea del Sur en la final.

En 2021, ganó la medalla de oro en el evento recurvo por equipos femeninos en el Campeonato de Europa de Tiro con Arco 2021 celebrado en Antalya, Turquía.

Palmarés internacional

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Arqueros en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
Arqueros en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016
Medallistas olímpicos de plata de Rusia
Medallistas olímpicos de plata de Río de Janeiro 2016